

Топоніми 
Местре — район Венеції, раніше місто.

Персоналії 
 Местре Бімба (1900—1974) — майстер афро-бразильського бойового мистецтва.
 Одрі Местре (1974—2002) — французький фридайвер.